Суперкубок Чилі з футболу 2015  — 3-й розіграш турніру. Матч відбувся 1 жовтня 2015 року між чемпіоном Чилі клубом Універсідад де Чилі та володарем кубка Чилі клубом Універсідад де Консепсьйон.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на transfermarkt

2015
Чилі
Жовтень 2015
2015 в чилійському спорті